Penryn peut faire référence à :
 Penryn, famille de microprocesseurs de la société Intel
 Penryn, un microprocesseur pour ordinateur portable de cette famille

 Penryn (Cornouailles), une ville d'Angleterre
 Penryn (Californie), ville de Californie
 Penrhyn, un atoll du Pacifique